Příjmení Švorc nosí více různých osobností:

 Antonín Švorc (1934–2011) – český operní pěvec
 Jiří Švorc (* 1961) – český manažer a inženýr
 Luděk Švorc (1941 — 2019) – kladenský fotograf a spisovatel
 Václav Švorc (1919–2013) – český herec a politický funkcionář, bratr Jiřiny
 Viliam Švorc (* 1959) – slovenský fotbalista

ženský tvar s přechýlením
 Jiřina Švorcová (1928–2011) – česká herečka a politička, sestra Václava

jiný význam
 hovorově švorc však také označuje stav, kdy je někdo bez peněz